

Patronyme 
Le nom de Bock est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Audie Bock (1946-), femme politique américaine 
  (1782-1833), anatomiste allemand
 Carl Bock (1849-1932), naturaliste et explorateur norvégien
 Emmanuel De Bock (1976-), homme politique belge
 Fedor von Bock (1880-1945), général allemand de la Seconde Guerre mondiale
 Frederick Bock (1918-2000), scientifique américain et pilote de l'US Air Force
 Friedrich-Wilhelm Bock (1897–1978), officier allemand 
 Hans Manfred Bock (1940-2022), politologue allemand 
 Gisela Bock (1942-), historienne allemande
 Heini Bock (1981-), joueur de rugby namibien
 Ior Bock (1942-2010), écrivain finlandais
 Jean Bock (1931-2022), homme politique belge
 Jérôme Bock, surnommé Tragus (1498-1554), botaniste allemand
 Jerry Bock (1928-2010), compositeur américain, auteur dUn violon sur le toit John Bock (1965-), artiste allemand 
 Kate Bock (1993-), mannequin canadien
 Katinka Bock (1976-), sculptrice et plasticienne allemande
 Laurens De Bock (1992-), footballeur belge
 Lorenz Bock (1883-1948), homme politique allemand
 Ludwig Böck (1902-1960, sportif allemand
 Max von Bock und Polach (1842-1915), général prussien
 Mette Bock (1957-), femme politique danoise
 Michel Bock (1971-), écrivain canadien
 Paul-Aloïse De Bock (1898-1986), avocat et écrivain belge ; 
 Rainer Bock (1954-), acteur allemand ; 
 Richard Böck (1906-1973), soldat allemand SS au camp d'Auschwitz
 Stijn De Bock (1993-), coureur cycliste belge
 Théophile de Bock (1851-1904), peintre hollandais 
 Ute Bock (1942-2018), éducatrice autrichienne pour enfants
 Vladimir de Bock (1850-1899), archéologue, égyptologue et coptologue russe
 Wilhelm Bock (1846-1931), homme politique allemand
 Wolfgang Böck (1953-), acteur autrichien. 

 Dans un nom composé 
 Mathieu Bock-Côté (1980), universitaire et essayiste québécois.

 Dans la fiction 
 Gunter Bock, personnage du roman de Tom Clancy, La Somme de toutes les peurs Lieu 
 Le rocher du Bock, promontoire rocheux de la ville de Luxembourg.
 La Maison Bock, un bâtiment de style néoclassique de la place du Sénat à Helsinki en Finlande.
 Bock (Minnesota)

 Industrie 
 Bock est un verre à bière d'une contenance d'un quart de litre. (Selon le dictionnaire encyclopédique Larousse, édition 1994). 
 Sous-bock, un sous-verre en carton prévu pour les verres de bière. 
 Bock, un type de bière allemande.
 Bock, une marque de bière implantée en Côte d'Ivoire.
 Bock est une entreprise allemande qui fabrique des compresseurs et des groupes de condensation.

 Littérature 
 Garçon, un bock!...'', nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1884.

 Autres  
 Bock''' est une île artificielle allemande sur la mer Baltique.

Homonymie de patronyme germanique